Mew – Pokémon psychiczny
 MEW – skrót od Mała Elektrownia Wodna
 MEW – przedsiębiorstwo z Warszawy
 Mew – zespół muzyczny z Danii